Пісенний конкурс Євробачення 1974 став 19-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 6 квітня 1974 року в місті Брайтон, Велика Британія. Греція приєдналася до конкурсу, а Франція відкликала заявку за кілька днів до початку через смерть президента Жоржа Помпіду. Таким чином, у конкурсі взяли участь 17 країн.

Правило про журі знову ввело 10 суддів для кожної країни. Для національних журі було введене правило, що рекомендує рівну кількість чоловіків і жінок серед членів, а також рівна кількість людей, молодших та старших за 25 років, мінімальний вік — 16 років, максимум — 60 років, і має бути не менш 10 років різниці між найстаршим і наймолодшим членом журі. Їм давалося 5 балів на пісню, і вони могли поставити від 1 до 5 балів кожній пісні.

Швеція здобула гран-прі цього року з піснею «Waterloo», виконаною АББА, що стала найвідомішою групою за всю історію конкурсу.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1974 у телебаченні
1974 у Європі
Квітень 1974
Брайтон